Elyna – sottogenere di piante appartenenti al genere Kobresia
1234 Elyna – asteroide della fascia principale